Chatham é o nome de diversos condados dos Estados Unidos:
Condado de Chatham (Carolina do Norte)
Condado de Chatham (Geórgia)

Desambiguações de topônimos